Ершовы — древние русские дворянские роды.

Древнейший из них восходит к середине XVI века и внесён в I часть родословной книги Витебской губернии.

Происхождение и история рода 
В родословной книге из собрания князя Михаила Андреевича Оболенского упомянуто происхождение двух родов Ершовых:

 Род Ершовых происходит от московского тысяцкого Алексея Петровича Хвоста и их однородцами являются: Хвостовы, Отяевы, Пыжовы, Дюпины, Белкины, Лебедевы, Шафровы.
 Род Ершовых происходит от Монастырёвых и их однородцами являются Судоковы, Сорочины, Башины.

Дмитрий Петрович Ершов служил в псарях и владел поместьем в Тверском уезде (1539).

Алексей Григорьевич Ершов, после взятия Казани (1552), послан по разным областям покоренного казанского царства, приводить жителей к присяге российскому Царю, с войском на Волге усмирял от казацких разбоев (1557), находился при Царе во время Полоцкого похода (1563), подписался под приговором Земской думы о войне с Польшей (02 июля 1566). Сын его Иван Алексеевич участвовал в осаде и взятии Казани в чине стрелецкого головы, и также подписался у вышеупомянутого приговора Земской думы, оба они помещики Московского уезда. Иван и Григорий Александровичи служили по Мурому. Бажен и Василий Петровичи владели поместьями в Нижегородском уезде (1613).

Гавриил Матвеевич, торопецкий дворянин, убит при осаде Смоленска, (1634), при той же осаде ранен и умер от раны Никита Фёдорович, дворянин ярославский. Кондратий Ершов служил в детях боярских по Ливнам (1639), его сын Пётр помещик Ливенского уезда (1678). 

Ершов Василий Семёнович думный дьяк (1692). 

Трое Ершовых владели населёнными имениями (1699).

Описание гербов

Герб дворян Ершовых 
Герб не внесён в ОГДР, Гербовник царства Польского или Дипломные сборники: в лазуревом поле серебряная рыба в пояс, сопровождаемая вверху и внизу двумя золотыми шестиконечными звёздами. Щит увенчан дворянским шлемом и короною. Нашлемник: серебряный с червлёными на концах перьями и таковыми же глазами, сокол. Намёт: лазуревый с серебром.

Герб.Часть XIX. № 122. 
Герб Ершовых-Павловичей: в голубом щите три один под другим золотых ерша. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник: встающий вправо золотой барс с красными глазами и языком, держащий в правой лапе серебряный с золотой рукоятью меч. Намёт: голубой с золотом. Девиз: <<ЗА БОГА, ЦАРЯ-САМОДЕРЖЦА И РУСЬ>> золотыми буквами на голубой ленте.

Примечание: герб утверждён в Царском селе (15 марта 1912). Определением Правительствующего Сената, по Департаменту Герольдии, (22 апреля 1909), штабс-капитан Владимир Александров Ершов-Павлович, с женою его Любовью Сергеевою и детьми их Меланиею и Георгием, по полученному (1814), дедом его чину прапорщика, признан в потомственном Дворянстве, с правом на внесение во вторую часть Дворянской родословной книги.

Известные представители 
 Василий Семёнович (1672—?) — российский государственный деятель, второй губернатор Московской губернии.

 Захар Иванович, — секунд-майор, от брака с Екатериной Васильевной Хрущовой, имел сына Ивана Захаровича (1777—1852) — русского генерала. Он женат был на Евдокии Семеновне Жегулиной, оставил двух сыновей:
 старший, Иван Иванович (1806—1864) — полковник в отставке, был женат на княжне Варваре Сергеевне Вяземской; имел двух сыновей:
 Владимира Ивановича (1844—1899) — русский генерал, Оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска
 Сергея Ивановича (1856—1869)
 Николай Иванович, женат на Елизавете Сергеевне Михалковой (ум. 1896).

Литература

Примечания